Marino Zorzi – 50° doge della Repubblica di Venezia
 Marino Zorzi – bibliotecario italiano
 Marino Zorzi – vescovo italiano
 Marino Giovanni Zorzi – vescovo italiano
 Zorzi (famiglia)